Brödel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brödel (1897–1944), deutscher Lehrer, Heimatdichter und Chronist in Thüringen
 Christfried Brödel (* 1947), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Max Brödel (1870–1941), medizinischer Illustrator
 Walter Brödel (1911–1997), deutscher Mathematiker
 Walter Brödel (Fechter) (1925–1989), Fechter für das Saarland

Siehe auch:
 Brödl
 Brötel